Тро́ицкий собо́р — православный храм в городе Подольске Московской области, кафедральный собор Подольской епархии Русской православной церкви и центр Подольского благочиннического округа. Настоятель — протоиерей Александр Ганаба.

История 
Собор был построен в 1819—1832 годах в честь победы в Отечественной войне 1812 года по проекту мастера школы Осипа Бове, знаменитого реконструкцией Москвы после пожара 1812 года. Торговые ряды, в ансамбль которых входил собор, при советской власти уничтожены.

В 1880-е годы храм был утеплён, сооружён новый иконостас с драгоценными серебряными ризами. В 1898 году была обновлена и трапезная, вновь сооружены иконостасы и приобретена церковная утварь.

В годы советской власти Троицкий собор был единственным действующим городским собором Московской области.

С 1920 года храм стал одним из кафедральных соборов Московской епархии (таковым он является ввиду наличия титулярных (то есть не имеющих административной власти над данным городом) викариев с титулом «Подольский»). Первым епископом Подольским был Пётр (Полянский) − будущий Патриарший Местоблюститель, священномученик.

Настоятелем собора с начала 1940-х годов до кончины 7 января 1954 года служил архимандрит Гавриил (Григорьев), постриженник Тихоновой пустыни.

Архитектура, убранство и устройство собора 
Собор создавался как композиционный центр всей городской застройки, определяющей архитектурный облик Подольска. Поставленный на высоком холме над рекой Пахрой, собор возвышается над окрестностью, издалека привлекая к себе внимание и оживляя панораму города.

Храм представляет собой пятикупольный храм в стиле ампир. Оштукатуренное здание выполнено из кирпича с белокаменными деталями.

С западной стороны к собору примыкает трёхнефная трапезная и трёхъярусная колокольня.

Главный престол — в честь Пресвятой Троицы; боковые приделы: северный — в честь Успения Пресвятой Богородицы; южный — во имя святых апостолов Петра и Павла.

Чтимые святыни 
 Иерусалимская икона Божией Матери, почитаемая подольчанами за избавление в 1866 году города от холеры.
Образ является копией иконы перенесённой во время эпидемии холеры из Бронниц в Подольск.

 Два мощевика с частицами мощей 140 святых.
 Икона новомучеников Подольских.

Территория собора 
а к 100-летию Отечественной войны 1812 года перед собором был установлен памятник-обелиск гренадерам Милорадовича, павшим на Подольской земле в 1812 году. В годы советской власти был переделан в памятник Карлу Марксу, но в 1995 году был восстановлен. Памятник увенчан Александровским гербом. На памятнике табличка: «22 сентября 1812 года. Русские под начальством Генерала Милорадовича, сражаясь весь день между с. Вороновым и Тарутиным с корпусом Мюрата, преградили французам путь к лагерю русской армии во главе Кутузовым».

Интересные факты 
 Среди исторических церковных зданий южного Подмосковья Троицкий собор единственный имеет пятиглавое завершение.
 Один из немногих городских соборов в России, который не закрывался в советское время.

Приход

Приписные храмы 
К приходу Троицкого собора приписан крестильный храм священномученика Владимира Киевского с баптистерием для крещения взрослых полным погружением.

Воскресная школа 
Воскресная школа при соборе была открыта в 1991 году. В настоящее время она является одной из самых больших школ Московской епархии, с восьмилетним сроком обучения.

В 2002 году на базе школы была создана Православная молодёжная организация «Протос», призванная объединить подростков в труде, в занятиях, отдыхе и паломничествах.

Примечания

Ссылки 
 Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Троицкий собор г. Подольска. Официальный сайт
 Храмы России
 Русские церкви
 Народный каталог православной архитектуры

Подольск
Подольск
Храмы, действовавшие в СССР
Здания и сооружения, заложенные в 1819 году
Здания и сооружения, построенные в 1832 году
Здания и сооружения Подольска
Культура Подольска
Подольск